Rajd Finlandii 2022 (71. Secto Rally Finland) – 71. Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii od 4 do 7 sierpnia 2022 roku. Była to ósma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2022. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC3.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 44 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2, WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej - OS22

Klasyfikacja generalna rajdu 

W klasyfikacji generalnej i WRC2 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2022 po 8 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2 Open

WRC2 Junior

WRC2 Master

WRC3 Open

WRC3 Junior 

W klasyfikacji WRC3 Junior dodatkowe punkty są przydzielane za zwycięstwo każdego odcinka specjalnego i umieszczone są w tabeli w indeksie górnym po miejscu zdobytym w rajdzie.

Przypisy

Uwagi 

2022
Finlandia
2022 w Finlandii
Sport w Jyväskylä